Harstick ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Peter Harstick (* 1937), deutscher Historiker
 Sara Harstick (* 1981), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
 Haarstick